Виктор Лазарев:
 Лазарев, Виктор Андреевич (1918—2007) — советский и российский актёр кино.
 Лазарев, Виктор Никитич (1897—1976) — советский искусствовед.